

Зирянка — присілок, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Зирянка — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Зирянка — село, Катайський район, Курганська область
 Зирянка — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Зирянка — селище, Юргамиський район, Курганська область
 Зирянка — присілок, Яшкинський округ, Кемеровська область